

Бедная маленькая богатая девочка () — американская немая чёрно-белая драматическая комедия 1917 года. Лента внесена в Национальный реестр фильмов (в 1991 году), находится в общественном достоянии в США.

Сюжет 
Гвендолин — дочка богатых родителей. Однако те, занятые своими делами, совершенно её игнорируют, даже слуги относятся к ней пренебрежительно. Всё это приводит к довольно трагичному финалу, заставляющему окружающих переосмыслить своё отношение к девочке.

В ролях 
 Мэри Пикфорд — Гвендолин
 Мэдлайн Трэверс — мать Гвендолин
 Чарльз Уэллесли — отец Гвендолин
 Глэдис Фэйрбэнкс — Джейн
 Марсия Гаррис — мисс Ройал
 Чарльз Крэйг — Томас
 Герберт Прайор — ''доктор

Премьерный показ в разных странах 

 США — 5 марта 1917
 Франция — 6 сентября 1918
 Финляндия — 13 февраля 1922

Примечания

Ссылки 
 Бедная маленькая богатая девочка на 
 Бедная маленькая богатая девочка в Архиве Интернета для свободного просмотра и скачивания

Кинокомедии США
Кинокомедии 1917 года
Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Немые фильмы США
Фильмы США 1917 года
Фильмы Мориса Турнёра